Појам  може да се односи на:

 Kалкулатор
 Дигитрон (компанија), компанију из Хрватске која је склапала калкулаторе